Котешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Котешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративний центр комуни Котешть.
 Котешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Годень.